Студиты:

 Общее название монахов, живущих по Студийскому уставу;
 Студиты (УГКЦ) - монашеское объединение в составе Украинской грекокатолической церкви